EMEA – acronimo dell'inglese Europe, Middle East and Africa.
EMEA – sigla per European Agency for the Evaluation of Medicinal Products nome assunto dell'Agenzia europea per i medicinali dal 1995 al 2004, ora European Medicines Agency (EMA).